Le Pays de Saint-Brieuc (en breton : Bro Sant-Brieg, en gallo : Paeï de Saent-Bérioec) est l'un des neuf Pays historiques de Bretagne dont Saint-Brieuc était la capitale.

Situation 
Il est situé au nord de la Bretagne et recouvrait l’est des Côtes-d'Armor et une toute petite partie du Morbihan. Faisant pour l’essentiel partie de la Haute-Bretagne où l'on parle gallo, le territoire est cependant traditionnellement bretonnant dans sa partie nord-ouest (région du Goëlo, de Paimpol jusqu’à Plouha).

Communes 
Cette liste inclus les communes principales de l'ancien pays de Saint-Brieuc :
 Saint-Brieuc
 Paimpol
 Plouha
 Lanvollon
 Quintin
 Loudéac
 Moncontour
 Collinée
 Lamballe
 Saint-Cast-le-Guildo
 Erquy
 Pléneuf-Val-André

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Ancien évêché de Saint-Brieuc